Liparis – genere di piante della famiglia Orchidaceae 
 Liparis – genere di pesci della famiglia Liparidae